Kennebec kan syfta på:

 Kennebec County – ett administrativt område i delstaten Maine
 Kennebec, South Dakota – administrativ huvudort i Lyman County i South Dakota
 Kennebecfloden – en flod i delstaten Maine i USA
 Kennebec Creek – ett vattendrag i Kanada

Se även
 Kennebec Brook
 Kennebec Lake